Teichenau ist der ehemalige deutsche Name von
 Bagieniec, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen. 
Jezersko (Slowakei)